Salomé Akhmachty (Montenegro, 17 de junho de 1932 — Buenos Aires, 31 de dezembro de 1991) foi um jornalista, dramaturgo, artista plástico e escritor brasileiro brasileiro de origem judaica.

Formado em Medicina, dedicou-se durante alguns anos à atividade psicológica.

Começou no jornalismo no Diário Montenegrino, como editor de uma coluna crítica aos imigrantes alemães. Em 1959, editou o seu primeiro livro Barbas de um Shabatt, um livro religioso na qual criticava o Islã.

Ganhou título de Doutor Honoris causa pela UNICAMP, em 1971.

Em 1987, foi convidado para fazer um curta-metragem sobre o povo israelense, por Mário Moreira, crítico português.

Jornalistas do Rio Grande do Sul
Naturais de Montenegro (Rio Grande do Sul)
Judeus do Brasil
Críticos do Islã